Громницький () — українське і польське прізвище.

 о. Громницький Володимир Петрович — священик УГКЦ
 Громницький Григорій Михайлович — старший лейтенант Радянської Армії, учасник придушення Угорської революції 1956 року
 Громницький Сидір — український громадський діяч
 Громницький І. — теребовлянський повітовий маршалок Тернопільського краю
 Громницький Павло Антонович — художник
 Громницький Петро Федорович — декабрист
 Громницький Юрій — тележурналіст, заслужений журналіст України

Див. також
 Громницька

Примітки 

Українські прізвища